bástya építmény
 bástya a sakkjáték egyik figurája
 bástya a heraldikában
 Bástya település Romániában, Hunyad megyében